Nositelé jména Jindřich I.:
Jindřich V. Bavorský, hrabě lucemburský a jako Jindřich V. vévoda bavorský
Jindřich I. Lucemburský (velkovévoda), lucemburský velkovévoda

Rozcestníky - panovník